Nozza – frazione di Vestone (BS)
nozza – un dolciume